Uigorlia bezeichnet:
 Uigorlia (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uigorlia (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uigorlia (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Uigorlia (Insel, Ammaasarsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uigorlia (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland